Andrew Masterson (1961-), écrivain australien, auteur de roman policier et de roman d'horreur
 Bat Masterson (1853-1921), figure légendaire de l'Ouest Américain 
 Christopher Masterson (1980-), acteur et producteur américain
 Danny Masterson (1976-), acteur américain
 Fay Masterson (1974-), actrice britannique
 Mary Stuart Masterson (1966-), actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américaine
 Peter Masterson (1934-2018), acteur et réalisateur américain
 Ronnie Masterson (1926-2014), actrice irlandaise
 Valerie Masterson (1937-), soprano britannique

Pseudonyme 
 Whit Masterson, pseudonyme collectif Robert Wade et Bill Miller, romanciers américains.

Autres 
 Bat Masterson est une série télévisée américaine
 Jill et Tilly Masterson sont deux personnages féminins du roman de James Bond Opération Chloroforme

Voir aussi